Федерален окръг може да се отнася за:
 Федерален окръг (Бразилия)
 Федерален окръг (Мексико)
 Федерален окръг в Руската федерация
 Вашингтон (град), САЩ
 Федерален окръг (административна единица)